La Copa de Noruega femenina es un torneo a nivel nacional de Noruega que se disputa desde 1978.

Historial 
Lista de campeones.

Véase también 
 Copa de Noruega, versión de fútbol masculino de la competición

Referencias

Enlaces externos 

 Copa de Noruega en Soccerway
 Copa de Noruega en la NFF

Copas nacionales de fútbol femenino